Aldo Protti – baritono italiano
Alfredo Protti – pittore italiano
Daniele Protti – giornalista italiano
Igor Protti – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano